Bruno N'Gotty je bývalý francouzský fotbalový obránce a reprezentant. Prošel angažmá ve Francii, Itálii a Anglii.

Reprezentační kariéra 
V A-mužstvu Francie debutoval 17. 8. 1994 v přátelském zápase v Bordeaux proti reprezentaci České republiky (remíza 2:2). Celkem odehrál v letech 1994–1997 za francouzský národní tým 6 utkání, gól nevstřelil. Nepředstavil se na žádném významném fotbalovém šampionátu.

Zápasy Bruna N'Gottyho v A-mužstvu Francie

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz Serie A (1998/99)
 1× vítěz francouzského poháru (1998)
 1× vítěz francouzského ligového poháru (1998)
 1× vítěz francouzského superpoháru (1995)
 1× vítěz Poháru PVP (1996)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na National Football Teams.com 
 Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu, eu-football.info 

Francouzští fotbalisté
Fotbalisté Olympique Lyon
Fotbalisté Paris Saint-Germain
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté SSC Venezia
Fotbalisté Olympique Marseille
Fotbalisté Boltonu Wanderers
Fotbalisté Birminghamu City
Fotbalisté Leicester City FC
Narození v roce 1971
Žijící lidé
Muži
Vítězové Poháru vítězů pohárů
Fotbalisté Hereford United FC
Narození 10. června
Narození v Lyonu